Dillwynia retorta — кустарник рода Диллвиния семейства Бобовые, эндемик Австралии.

Описание 
Куст достигает 3 м в высоту. Листья около 4—12 мм в длину, спирально закрученные, иглообразные. Также как и у большинства кустарников рода Диллвиния цветки жёлтые с красной сердцевиной, за что их называют яйцо с беконом. Встречается в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде.

Примечания

Ссылки 
 Dillwynia retorta 
 Диллвиния

Мотыльковые
Флора Австралии